Джошуа Малина (, род. ) — американский актёр, наиболее известный по ролям в телесериалах «Ночь спорта» (1998—2000), «Западное крыло» (2002—2006) и «Скандал» (2012—2018).

Жизнь и карьера 
Джошуа Малина родился в Нью-Йорке и окончил Йельский университет. Он дебютировал в бродвейской постановке Аарона Соркина A Few Good Men в 1989 году и с тех пор появился во многих других проектах Соркина.

Малина появился в более шестидесяти телешоу и фильмах в период своей карьеры. Он получил известность благодаря роли Джереми Гудвина в сериале «Ночь спорта», который транслировался с 1998 по 2000 год. Шоу было любимо критиками, однако никогда не привлекало широкую аудиторию и было закрыто после двух сезонов. После закрытия шоу Малина сыграл главную роль наравне с Хэнком Азариа в провальном ситкоме «Представь себе», который был закрыт после двух эпизодов.

В 2002 году Малина присоединился к актёрскому составу сериала «Западное крыло», так же, как и «Ночь спорта» созданному Соркиным. Он снимался в шоу вплоть до его финала в 2006 году. После он сыграл одну из главных ролей в сериале «Мужчины в большом городе», который был закрыт после одного сезона. С тех пор он в основном появлялся с гостевыми ролями в таких шоу как «Анатомия страсти», «Доктор Хаус» и «Теория Большого взрыва», а также имел второстепенную роль в сериале «В простом виде» в 2009—2011 годах.

В 2011 году Малина получил роль Дэвида Розена в сериале Шонды Раймс «Скандал». Изначально игравший периодическую роль в первом сезоне, Малина был повышен до регулярного состава со второго.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Выпускники Школы Хораса Манна
Выпускники Йельского университета